Niels Dahl kan syfta på:

* Niels Dahl (född 1937), dansk sportskytt
 Niels Fredrik Dahl (född 1957), norsk författare
 Niels Griis Alstrup Dahl (1778–1852), norsk präst och politiker 
 Niels Lauritz Dahl (1925–2014), norsk diplomat